Ablabius ist der Name mehrerer antiker Personen:
 Flavius Ablabius († 338), ein Beamter unter Konstantin dem Großen
 Ablabius Illustrios, (4./5. Jahrhundert), ein Autor, Rhetor und späterer Bischof
 Ablabius (Historiker) (5./6. Jahrhundert), ein Historiker